

Gubernatorzy terytorialni 
 Brigham Young 1850–1858
 Alfred Cumming 1858–1861
 John W. Dawson 1861, demokrata
 Stephen Selwyn Harding 1862–1863, liberał
 James Duane Doty 1863–1865, demokrata
 Charles Durkee 1865–1869, republikanin
 John Wilson Shaffer 1870
 Vernon H. Vaughan 1870–1871
 George Lemuel Woods 1871–1875, republikanin
 Samuel Beach Axtell 1875, demokrata
 George W. Emery 1875–1880
 Eli Houston Murray 1880–1886
 Caleb Walton West 1886-1888
 Arthur Lloyd Thomas 1889–1893
 Caleb Walton West 1893–1896

Gubernatorzy stanowi

Linki zewnętrzne 
 Strona stanu
 Strona gubernatora
 Utah politicans on the Issues

 
Utah